Финалът на Европейско първенство по футбол 1988 е футболен мач игран на 25 юни 1988, за да се определи победителят в Евро 1988. Участват отборите на , което се оказва последното европейско първенство за тази държава, и на . Мачът се играе на Олимпиащадион в Мюнхен. Нидерландия побеждава с 2:0 с голове на капитана Рууд Гулит и голмайстора на турнира – Марко ван Бастен. Ханс ван Брьокелен спасява дузпа, бита от Игор Беланов. Голът на Ван Бастен по-късно е описван като един от най-великите голове в историята на европейското първенство.

Детайли 

Асистент съдии:
 Жерард Биге
 Реми Арел

Източници 

Европейско първенство по футбол 1988
1988
Спорт в Мюнхен